Per autocombustione o combustione spontanea si possono intendere vari fenomeni:

L'accensione (o ignizione), apparentemente spontanea di un materiale combustibile, che avviene in determinate condizioni di pressione e temperatura (si veda combustione).
Il fenomeno di accensione di sostanze piroforiche (come il rubidio, il cesio, i silani o i reattivi di Grignard) che avviene a contatto con l'aria.
Combustione umana spontanea (o autocombustione umana): Supposto fenomeno paranormale, mai verificato, per cui esseri umani vivi prenderebbero fuoco improvvisamente e spontaneamente.